Cattedrale di Cristo – chiesa a Dublino
 Cattedrale di Cristo – chiesa a Hartford
 Cattedrale di Cristo – chiesa a Liverpool
 Cattedrale di Cristo – chiesa a Mobile
 Cattedrale di Cristo – chiesa a Montréal
 Cattedrale di Cristo – chiesa a Oxford
 Cattedrale di Cristo – chiesa a Stanley
 Cattedrale di Cristo – chiesa a Zanzibar

Pagine correlate 
 Cattedrale di Cristo Re
 Cattedrale di Cristo Salvatore
 Chiesa di Cristo (disambigua)